Schulmusik steht für:

 Schulmusik (Studienfach), ein Studienfach 
 den schulischen Musikunterricht, siehe Musikpädagogik